More Than You Know steht für:

 More Than You Know (Youmans-, Rose- und Eliscu-Lied), Lied von Vincent Youmans, Billy Rose und Edward Eliscu (1929)
 More Than You Know (Dexter-Gordon-Album), Album von Dexter Gordon (1975)
 More Than You Know (Martika-Lied), Lied von Martika (1988)
 More Than You Know (Out-of-Eden-Album), Album von Out of Eden (1996)
 More Than You Know (Chong-Nee-Lied), Lied von Chong Nee (2006)
 More Than You Know (Album), Album von Axwell Λ Ingrosso (2017)
 More Than You Know (EP), EP von Axwell Λ Ingrosso (2017)
 More Than You Know (Axwell-Λ-Ingrosso-Lied), Lied von Axwell Λ Ingrosso (2017)